Ачэ́н () — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
Это — один из наиболее богатых историей участков Харбина: в XII веке именно в этих местах размещалась первая столица чжурчжэньского государства Цзинь.

В 1730 году маньчжурами в этих местах был основан новый город — Алэчуха (阿勒楚喀), ставший резиденцией Алэчухаского фудутуна. В 1906 году фудутунство было ликвидировано, а на этих землях был образован уезд. В словосочетании «город Алэчуха» (阿勒楚喀城) название города сократили до первого иероглифа, и уезд назвали «город А» (阿城县, «Ачэн сянь»).

В 1987 году уезд был преобразован в городской уезд с одновременным переводом из подчинения правительству провинции Хэйлунцзян в подчинение властям Харбина. В 2006 году городской уезд был расформирован, а на его территории был образован район городского подчинения.

Административное деление 
Район Ачэн делится на 9 уличных комитетов (в городе Ачэн), 7 посёлков и 3 волости.

Ссылки 
 

Районы Харбина